«Beautiful Intentions» () — третій студійний альбом британської поп-співачки Мелані Чісхолм. В Британії реліз відбувся 11 квітня 2005.

Список пісень

Чарти та сертифікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мелані Чісхолм 

Альбоми Мелані Чісхолм
Музичні альбоми 2005
Альбоми Red Girl Records